Тутси:
 Тутси — народность в центральной Африке.
 «Тутси» — американский комедийный фильм 1982 года.
 «Тутси» — российская музыкальная поп-группа.